

Biochimica 
 PXF – Peroxisomal Farnesylated Protein, attiva nella sindrome di Zellweger

Medicina 
 PXF – Pseudoesfoliazione (Pseudoexfoliation) – modo di presentarsi della cataratta

Mineralogia 
 Pxf – abbreviazione di pyroxferroite

Note